Лимозе́н () — французская фамилия от слова «лимузинец» (выходец из Лимузена).

 Лимозен, Жан (Jehan I Limosin; ок. 1528 — ок. 1610) — французский живописец на эмали.
 Лимозен, Жан II (Jehan II Limosin; ок. 1561—1646) — французский живописец на эмали.
 Лимозен, Жан-Пьер (Jean-Pierre Limosin; род. 1949) — французский кинорежиссёр.
 Лимозен, Леонар (1-й; 1505—1575/1577) — французский живописец на эмали и стекле и гравёр.
 Лимозен, Леонар II (2-й; 1550—1625) — французский живописец на эмали.
 Лимозен, Леонар III (3-й; 1606/1615 — 1666) — французский живописец на эмали.
 Лимозен, Мартен (Martin Limosin; ? — ок. 1571) — французский живописец на эмали.
 Лимозен, Франсуа II (François II Limosin; 1554(?)—1646) — французский живописец на эмали.